Rudloff se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jan-Peter Rudloff
 B. Rudloff